El término Pradales puede hacer referencia a:
 Carabias, municipio de la provincia de Segovia, Castilla y León, España. Hasta 2016 el municipio se denominó Pradales.
 Pradales, localidad del municipio de Carabias, en la provincia de Segovia, Castilla y León, España.